Ferreras de Abajo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ferreras de Abajo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Ferreras de Abajo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar